Markéta z Baru (fr. Marguerite de Bar, 1220 – 23. listopadu 1273) byla lucemburská hraběnka a namurská markraběnka.

Markéta byla dcerou Jindřicha II. z Baru a Filipy, dcery Roberta II. z Dreux. Roku 1231 byla zasnoubena s Jindřichem Lucemburským. Svatba se konala zřejmě roku 1240 a nevěsta do manželství přinesla panství Ligny-en-Barrois.

Z manželství se narodilo šest dětí, matčino věno se později stalo majetkem druhorozeného syna Walrama. Hraběnka zemřela v listopadu 1273 a byla pohřbena v cisterciáckém klášteře Clairefontaine, tradičním pohřebišti lucemburského rodu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Montbéliardové
Lucemburské hraběnky
Namurské markraběnky
Pohřbení v klášteře Clairefontaine
Narození v roce 1220
Úmrtí 23. listopadu
Úmrtí v roce 1273
Ženy